Michael Gottlieb Ritter von Agnether (1719 - 1752) foi um botânico romeno.

Ligações externas
  

Botânicos da Romênia